Chaussy, commune française du Loiret
 voir aussi : Démographie de Chaussy (Loiret)
 Chaussy, commune française du Val-d'Oise

Voir aussi 
 Courcelles-Chaussy, commune française de Moselle
 le col du Chaussy, en Maurienne sur la commune de Pontamafrey-Montpascal, site de ski de fond
 le pic Chaussy

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France